Уискојотл има више значења:

 Уискојотл (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Уискојотл (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику